Il singolare maschile del torneo di tennis Queensland Open 1990, facente parte dell'ATP Tour 1990, ha avuto come vincitore Brad Gilbert che ha battuto in finale Aaron Krickstein 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Brad Gilbert (campione)
 Aaron Krickstein (finale)
 Richard Fromberg (primo turno)
 Carl-Uwe Steeb (semifinali)
 Mark Kratzmann (primo turno)
 Kelly Evernden (primo turno)
Assente
 Eric Jelen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Queensland Open 1990